Il singolare del Citizen Cup 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Iva Majoli era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Barbara Schett.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–3, 7–5  Jana Novotná.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (campionessa)
  Jana Novotná (finale)
  Arantxa Sánchez-Vicario (quarti di finale)
  Iva Majoli (secondo turno)

 Patty Schnyder (semifinali) 
 Sabine Appelmans (primo turno) 
 Ruxandra Dragomir (primo turno) 
 Barbara Paulus (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Citizen Cup 1998